Bibliothèque d'art et d'archéologie désigne :
 Bibliothèque d'art et d'archéologie (Paris), bibliothèque de Paris fondée par Jacques Doucet, aujourd'hui appartenant à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art ;
 Bibliothèque d'art et d'archéologie (Genève), bibliothèque de Genève, partie des Musées d'art et d'histoire de Genève.